Alfonso Espino puede referirse a:

 Alfonso Espino (18¿? - 1946), poeta salvadoreño.
 Luis Alfonso Espino García (1992-), futbolista uruguayo.